Un avion est un aérodyne (un aéronef plus lourd que l'air), entraîné par un organe moteur.

Le mot peut désigner aussi par association :
 un avion : type de manège très populaire dans les parcs d'attractions et fêtes foraines. Ces manèges sont de type « avion » car les véhicules proposés par ces attractions sont souvent des avions ;
 un avion de papier est un origami (ou pliage) que l'on fabrique artisanalement en pliant du papier de manière qu'il puisse planer ;
 un pont-avion est un pont qui permet à des avions de franchir un obstacle en creux, en général une route, une rivière...
 un porte-avions est un navire de guerre permettant le lancement et la réception d'aéronefs à partir de son pont.

Mais aussi :

Histoire 
Les Avions, lat. auiones, étaient un peuple germain mentionné du  au , notamment par Pline l'ancien, Tacite, Ptolemée et dans le Widsith.

Géographie 

 Avión est une commune de la province d'Ourense, en Espagne ;
 Avion est une commune du département du Pas-de-Calais. Elle dispose de la gare d'Avion.

Culture

 L'Avion (film) ;
 L'avion est un poème de Guillaume Apollinaire, écrit en 1910 à l'époque où, Clément Ader ayant cessé de construire ses propres appareils nommés Avion, son néologisme est en train de tomber en désuétude :

 Y a-t-il un pilote dans l'avion ?, film comique américain réalisé par les trois réalisateurs ZAZ, sorti en 1980 ;
 Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ?, suite du précédent, sortie en 1982 ;
 Des serpents dans l'avion, film américain réalisé par David R. Ellis, sorti en 2006 ;
 Suivez cet avion, film français réalisé par Patrice Ambard, sorti en 1989 ;
 Comme un avion sans aile, titre emblématique du disque Poèmes rock de CharlÉlie Couture sorti en 1981 ;
 Comme un avion, film de Marie-France Pisier, sorti en 2002 ;
 Como un avión estrellado, film argentin réalisé par Ezequiel Acuña, sorti en 2005 ;
 Comme un avion, film de Bruno Podalydès, sorti en 2015 ;
 Par avion, série documentaire diffusée sur Arte depuis le  ;
 Jay Jay le petit avion, série télévisée américaine d'animation, produite par Modern Cartoons ;
 Un avion n'est pas rentré, quatorzième histoire de la série Les Aventures de Buck Danny de Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon ;
 Dans un avion pour Caracas, roman de Charles Dantzig paru en 2011.

Références